Ма́рек Вы́дра (; ) — чешский кёрлингист

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
Чешские национальные сборные по кёрлингу 2013/14 - Czech Curling Federation (см. "MUŽI" - мужская сборная, информацию о Мареке Выдра см. проведя курсором над "MAREK VYDRA – LEAD")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии